Landesregierung Haider bezeichnet mehrere Regierungen Kärntens:
 Landesregierung Haider I (1989 bis 1991)
 Landesregierung Haider II (1999 bis 2004)
 Landesregierung Haider III (2004 bis 2008)